Słowo Dingle może oznaczać:
 Dingle – zatoka w hrabstwie Kerry w Irlandii
 Dingle – półwysep w hrabstwie Kerry w Irlandii
 Dingle – miasto na Filipinach, w regionie Zachodnie Visayas, w prowincji Iloilo, na wyspie Panay
 Dingle – miasto w Szwecji, w regionie Västra Götaland, w gminie Munkedal

Zobacz też 
 Herbert Dingle – angielski fizyk i filozof przyrody
 An Daingean (nieoficjalnie, ang. Dingle) – miejscowość w Irlandii